Силес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Силес, Хайме (род. 1951) – испанский поэт, филолог-классик, переводчик.
 Силес Рейес, Эрнандо (1882—1942) — боливийский государственный и политический деятель, 31-й президент Боливии.
 Силес Салинас, Луис Адольфо (1925—2005) — боливийский государственный деятель, президент Республики Боливия.
 Силес Суасо, Эрнан (1914—1996) — боливийский политический деятель, трижды занимал пост президента страны в 1952, 1956—1960 и 1982—1985 годах.

Топонимы 
 Силес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия.